Deportivo Municipal puede referirse a los siguientes clubes de fútbol:
Club Centro Deportivo Municipal de 
Club Deportivo Municipal de Espinar de 
Club Deportivo Municipal Cañar de 
Club Deportivo Municipal de La Paz de 
Club Social y Deportivo Municipal de 
Deportivo Municipal Santiago de  (extinto)
Club Deportivo Municipal CM de  (extinto)